Der BetVictor World Cup of Darts 2020 war ein Major-Turnier der Professional Darts Corporation und wurde vom 6. bis zum 8. November zum ersten Mal in Salzburg in der Salzburgarena ausgetragen.

Ursprünglich sollte das Turnier vom 18. bis 21. Juni in der Barclaycard Arena in Hamburg stattfinden, wegen der COVID-19-Pandemie wurde das Turnier zunächst in die Steiermarkhalle von Premstätten, einem Vorort von Graz verlegt, wodurch die Austrian Darts Open 2020, welche ebenfalls wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt wurden, ersetzen werden sollten. Am 14. Oktober entschied sich die PDC Europe jedoch für Salzburg als Austragungsort. Aufgrund steigender COVID-19-Fallzahlen wurde am 2. November bekanntgegeben, dass das Turnier erstmals ohne Zuschauer ausgetragen wird.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Teams bestehend aus je zwei Spielern teil. In der ersten Runde wurden dabei ausschließlich Doppel gespielt. Sieger des Spiels war das Team, welchem es zuerst gelang, insgesamt fünf Legs für sich zu entscheiden.

Ab dem Achtelfinale wurden dann zunächst zwei Einzel und – wenn nötig – ein abschließendes Doppel ausgetragen. Jedes gewonnene Match brachte hierbei einen Punkt. Wer die meisten Punkte gewann, zog in die nächste Runde ein.

Im Finale wurden die Anzahl der zu erspielenden Punkte auf 3 erhöht. Zunächst wurden also zwei Einzel ausgetragen, bevor im Doppel bereits ein 3:0-Endstand festgemacht werden konnte. Sollte dies nicht gelingen wurden maximal noch zwei weitere Einzel ausgespielt, bis ein Team die drei Punkte erreichte.

Ab dem Achtelfinale wurde Pro Einzel und Doppel im Modus Best of 7 Legs gespielt.

Teilnehmende Nationen 
Beim World Cup of Darts trat pro Nation eine Mannschaft aus zwei Spielern an. Es spielten immer die zwei bestplatzierten Spieler der PDC Order of Merit einer Nation als Team zusammen. Für Nationen, deren Spieler nicht in der PDC Order of Merit gelistet waren, kamen Qualifikationsturniere zum Einsatz.

Wegen zunehmender Corona-Infektionenszahlen sagten die Titelverteidiger Peter Wright und Gary Anderson ihre Teilnahme Mitte Oktober ab. Schottland wurde stattdessen von den zwei nächstbesten Spielern der PDC Order of Merit, Robert Thornton und John Henderson, repräsentiert.

Am 2. November musste Singapur seine Teilnahme absagen, da Harith Lim wegen Ausreisebeschränkungen das Land nicht verlassen konnte und somit nicht zusammen mit Paul Lim, der in Hongkong lebt, teilnehmen konnte. Singapur wurde durch Portugal, das von José de Sousa und José Marquês vertreten wurde, ersetzt. Zudem sagten die Spieler Kyle Anderson (Australien), Darin Young (USA), Kim Viljanen (Finnland), Cristo Reyes (Spanien) und Xicheng Han (China) ihre Teilnahme ab. Sie wurden durch Damon Heta, Danny Lauby Junior,  Veijo Viinikka, Jesús Noguera und Zizhao Zheng ersetzt.

Am 5. November, einen Tag vor Turnierbeginn, wurde auch die Nicht-Teilnahme Chinas bekanntgegeben, da Zhuang Di und Zizhao Zheng aufgrund einer administrativen Angelegenheit nicht vom Flughafen Guangzhou aus starten durften. Sie wurden kurzfristig durch ein Lettisches Team, bestehend aus Madars Razma und Janis Mustafējevs ersetzt.

Sowohl Portugal als auch Lettland nahmen erstmals am World Cup of Darts teil.

Gesetzte Nationen

Ungesetzte Nationen

Teilnahme abgesagt

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 350.000 ausgeschüttet.

Ergebnisse

Ergebnisübersicht Achtelfinale

Ergebnisübersicht Viertelfinale

Ergebnisübersicht Halbfinale

Ergebnisübersicht Finale 

Wales war die vierte Nation und Price & Clayton das fünfte Duo, das den World Cup of Darts gewann.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2020
Dartveranstaltung 2020
Dartwettbewerb in Salzburg